2 miejscowości w Polsce: 

 Browina – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża 
 Browina – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo
 Browina – rzeka w woj. kujawsko-pomorskim